Следващата таблица е предназначена за сравняване на основната и техническата информация за някои програми, поддържащи работа с торент системи.

За по-детайлна информация вижте съответните забележки.

Възможности

Възможности (продължение)

Възможности (продължение 2)

Бележки 

Интернет